COBOL, een programmeertaal uit de jaren 60
 Haqayo Malaasle, een Somalisch dorp dat ook wel Cobol genoemd wordt